Леонид Викторович Варпаховский (16 [29] марта 1908, Москва — 12 февраля 1976, там же) — театральный режиссёр, сценарист, кинорежиссёр, киновед, художник-любитель. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1964). Народный артист РСФСР (1966).

Биография 
Родился в семье московского присяжного поверенного В. В. Варпаховского (1873—1917). Мать окончила институт благородных девиц в Тифлисе, вела как режиссёр-педагог детский любительский театр.

1923 — поступил в консерваторию.

1925 — организовал из студентов и преподавателей консерватории «Первый камерный экспериментальный синтетический ансамбль» (ПЭКСА) — «ещё не джаз, но эксперимент на пути к джазу», второй коллектив подобного рода в стране (после эксцентрического оркестра В.Парнаха), в котором был дирижёром и исполнителем.

1928 — учёба на искусствоведческом отделении литературного факультета МГУ.

1931 — окончил литературный факультет МГУ. Работал в московском ТРАМе как художник и ассистент режиссёра.

1933—1935 — научный сотрудник Театра им. Мейерхольда. Разойдясь во взглядах с В. Э. Мейерхольдом, ушёл из театра.

1936, 22 февраля — арест за то, что в конце 20-х годов присутствовал при разговорах своего шурина с дядей жены, который был троцкистом. Приговор Особого совещания при НКВД — 3 года ссылки в Казахстан «за содействие троцкизму». (Шурин — Миликовский Соломон Абрамович — отправлен на Колыму, где расстрелян 8 марта 1938, реабилитирован 6 июня 1956 г.).

1936—1937 — Работа в театре русской драмы им. Лермонтова в Алма-Ате.

1937, 1 ноября — повторный арест. Допросы, пытки. Отказ от признания «вины». Приговор Алма-Атинской тройки НКВД — 10 лет заключения в лагерях (ст. 58-10) «за контрреволюционную агитацию».

1938, 22 марта — Арест жены Меликовской Ады Абрамовны. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР от 9 мая 1938 г. по обвинению в шпионаже в пользу Японии назначена высшая мера наказания — расстрел. Расстреляна 16 июня 1938 г. Реабилитирована 18 июля 1956 года.

1937—1940. — Отбывание наказания в БАМлаге (Свободный).

1940 — «за контрреволюционную агитацию» (ст. 58, п. 10) приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей на северо-востоке страны (Магадан).

1940, сентябрь. — Этап на Колыму, в Дальстрой (Нексикан, Колыма, Ягодное, Магадан). Работа на золотом прииске Чай-Урья. Встречи — неоднократно — с Варламом Шаламовым. При переезде в Дальстрой был вместе с Юрием Домбровским.

1942. — Устройство в культбригаду Севлага. Встреча там с артистом Театра Мейерхольда Юрием Кольцовым. Постановка «Мнимого больного» Мольера.

1943, осень — 1947. — Назначение художественным руководителем культбригады г. Магадана. Знакомство с Идой Самуиловной Зискиной, впоследствии ставшей его женой. Постановки пьесы в стихах «Днепр бушует» (о взятии Киева), комедии «Похищение Елены», оперы «Травиата» и многих других спектаклей. Сокращение срока на 6 месяцев за постановку «Травиаты».

1947, 17 мая. — Освобождение. Продолжение режиссерской работы вольнонаемным. После условно-досрочного освобождения работал в Усть-Омчуге, всего в этих краях поставил 23 спектакля.

1947, октябрь — 1948, май. — Новый арест по доносу. Проведение 8 месяцев в одиночном заключении. Суд. Инкриминирование, в частности, использования музыки из «Реквиема» Моцарта в сцене казни партизана. Защита себя в суде. Вынесение оправдательного приговора, подтвержденного в высшей инстанции в Хабаровске.

После окончательного освобождения уехал в Тбилиси.

1953—1955 — режиссёр Тбилисского театра им. Грибоедова.

1956 — вернулся в Москву.

1957 — официально реабилитирован, главный режиссёр Театра им. Ермоловой.

1960 — режиссёр театральной студии МГУ «Ленинские горы».

1962 — режиссёр Московского Малого театра.

1964 — заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.

1966 — народный артист РСФСР.

1970 — режиссёр Театра имени Вахтангова.

В последние три года у Варпаховского была сильная депрессия, он практически не работал.

1995 — в Монреале (Канада) открыт Театр имени Л. В. Варпаховского.

Семья 
 Первая жена — пианистка Ада Абрамовна Миликовская (1911 — 16 июня 1938, расстреляна), уроженка Харбина. Познакомился с ней в 1928 году, когда она приехала учиться в Москву к Г. Нейгаузу. Сын Федор (1935 г.р.).

 Вторая жена — певица Ида Самуиловна Зискина (1911—1999).
 Дочь Анна Варпаховская (1949 г.р.) — известная советская и российская актриса.

Театральные работы

Театр русской драмы (Алма-Ата) 
 «Вечер памяти Пушкина»
 «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского
 «Белеет парус одинокий» В. Катаева
 «Слуга двух господ» К. Гольдони

Магаданский музыкальный и драматический театр им. М. Горького 
 «Похищение Елены» Луи Вернейля (1944)
 «Травиата» Дж. Верди (1945) — первая опера, поставленная на Колыме. Партию Виолетты исполняла И. С. Зискинд.
 «Мисс Гоббс» Дж. К. Джером (1945)
 «Дорога в Нью-Йорк» Роберта Рискина
 «Черный тюльпан» Иоганна Штрауса
 «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони
 «Марица» И. Кальмана (1947 год)
 «Холопка» Н. Стрельникова

 «Человек с того света» (в Усть-Омчуге).

Тбилисский театр им. А. С. Грибоедова 
 «Чайка» А. П. Чехова
 «Дни Турбиных» М. А. Булгакова (1954)
 «В сиреневом саду» Ц. С. Солодаря (1955)

Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой 
 1957 — «Обоз второго разряда» Д. И. Давурина
 1958 — «Мольба о жизни» Ж. Деваля, Худ.: Е. Ахвледиани
 1959 — «Вот я иду» Г. Березко, Худ.: Г. Федоров
 1960 — «Глеб Космачев» М. Шатров, Худ.: В. Ворошилов

Театр им. И. Франко (Киев) 
 «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского (1961)

Малый театр 
 «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1962)
 «Рождество в доме Купьелло» Э. Де Филиппо (1965)
 «Палата» С. И. Алёшина (1962)
 «Дипломат» С. И. Алёшина (1967)
 «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского (1967)
  — «Бешеные деньги» А. Н. Островского
  — «Так и будет» К. М. Симонова

Государственный академический театр имени Е. Вахтангова 
  — «Выбор» Алексея Арбузова, худ.: Д.Л. Боровский
  — «Игра в каникулы» М. Себастиана, Худ.: Ю. Арндт и М. Попков
  — «Из жизни деловой женщины» А. Гребнева, Худ.: Г. Сумбаташвили

МХАТ им. М. Горького 
 «Шестое июля» М. Шатрова (1965)
 «Дни Турбиных» М. Булгакова (1968)

Театр им. Моссовета 
 «Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика (1966)
 «На полпути к вершине» П. Устинова (работа не была закончена).

Московский драматический театр им. К. С. Станиславского 
 «Продавец дождя» Р. Н. Нэша (1972)
 «Волки и овцы» (1975) А. Н. Островского (последняя работа)

Театр Народной Армии (София, Болгария) 
 «На дне» М. Горького (1968)
Театральная студия МГУ «Ленинские горы»
 «Смерть коммивояжера» А. Миллера (1960)

Фильмография 
 1957 — Мораль пани Дульской — режиссёр, автор сценария.
 1975 — Продавец дождя — режиссёр.

Библиография 
 Варпаховский Л. Наблюдение. Анализ. Опыт. М.: ВТО, 1978. 278 с.
 Курицын, Б. Невыдуманные истории из жизни Леонида Варпаховского. М.: Журн. «Театр» : Центр им. Вс. Э. Мейерхольда, 2003.
 Черняк, Ю. М. В мастерской Л. В. Варпаховского. М.: Искусство, 1982.
 Савченко, Б. А. Колымские мизансцены : (Памяти нар. артиста РСФСР Л. В. Варпаховского, 1908—1976). М.: Знание, 1988.
 Гудкова В. Леонид Варпаховский читает «Дни Турбиных» // Вопросы театра, 82. М., 1983.
 Варпаховский Л. Заметки прошлых лет // Встречи с Мейерхольдом. М., 1967.
 Варпаховский Л. Сочиняю спектакль // Рождение спектакля. М., 1975.
 Черняк Ю. Леонид Варпаховский. 1908—1976. // Театр. 1976. № 5.
 Варпаховский Л. Удивительный актер // Павел Луспекаев: Воспоминания об актере. Л., 1978.
 Архив ГЦТМ, ф. 455, 2 ед. хр., 1964.

Примечания

Ссылки 
 
 Варпаховский Ф. Всеволод Мейерхольд и Леонид Варпаховский. Речь Федора Варпаховского в Доме Вc. Мейерхольда в Брюсовом переулке.
 И. Варпаховская. Из воспоминаний колымской травиаты 
 Л. В. Варпаховский на сайте Театра им. М. Н. Ермоловой
 Л. В. Варпаховский на сайте Музея им. А. Сахарова
 пресс-портрет Л. В. Варпаховского
 Л. В. Варпаховский в Лермонтовской энциклопедии
 Леонид Варпаховский. Без антракта (фильм реж. Галины Долматовской)

Персоналии:Тбилисский театр им. Грибоедова
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Персоналии:Малый театр Москвы
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Реабилитированные в СССР
Заключённые Бамлага
Варпаховские
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Театральные педагоги СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР